Wright County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Wright County (Iowa) – okres státu Iowa
 Wright County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Wright County (Missouri) – okres státu Missouri